Schande – film del 1922 diretto da Siegfried Dessauer
La vergogna  (Skammen; titolo tedesco Schande) – film del 1968 diretto da Ingmar Bergman
Schande – film tv del 1987 diretto da Walter van der Kamp
Schande – film tv del 1999 diretto da Claudia Prietzel